Salelles (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Salelles (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy